Ульяна Викторовна Шилкина (род. 9 марта 1970, Темиртау, Казахская ССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родилась 9 марта 1970 года в городе Темиртау, Казахстан. В 1994 году окончила факультет журналистики Московского государственного университете МГУ. В 1999 году окончила факультет режиссуры игрового фильма ВГИКа (мастерская Владимира Хотиненко).

В 2007—2009 годах — программный директор Московского фестиваля короткометражных фильмов «Дебюты».

Фильмография

Режиссёр 
 1998 — Когда-то мы жили в горах
 2000 — Ничего страшного
 2003 — Список влюблённых РФ
 2005 — Убойная сила-6, серия 5 «Овертайм»
 2006 — Золотой телёнок
 2007 — Экватор
 2010 — Холст

Сценарист 
 1998 — Когда-то мы жили в горах
 2000 — Ничего страшного
 2003 — Список влюблённых РФ
 2007 — Неваляшка — была уволена продюсером Виктором Глуховым с формулировкой «профнепригодность».
 2010 — Холст

Продюсер 
 2010 — Холст

Признание и награды 
 2006 — «Почётная безграмота» «за вялую и бессмысленную экранизацию» одного из самых смешных русских романов XX века (телесериал «Золотой Телёнок»)
 2001 — МКФ к/м фильмов в Клермон-Ферране (Приз от «Canal +», фильм «Ничего страшного»)
 2000 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине (Приз за лучший режиссёрский дебют, фильм «Ничего страшного»)
 2000 — Международный студенческий кинофестиваль ВГИКа (Приз жюри за лучший игровой дипломный фильм, фильм «Ничего страшного»)
 2000 — МКФ «Послание к человеку» (Приз жюри конкурса дебютов, фильм «Ничего страшного»)
 2000 — Конкурс студенческих работ на соискание премии «Святая Анна» (Вторая премия, фильм «Ничего страшного»)
 2000 — Участие в конкурсной программе Венецианского Кинофестиваля

Ссылки 
 Ульяна Шилкина в «Энциклопедии отечественного кино»
 Ульяна Шилкина: «Короткий метр дает больше возможностей для свободного высказывания»
 Дипломная короткометражка Ульяны Шилкиной: «Ничего страшного»

Источники 
 Собств. корр. Великий комбинатор уже в пути // Российская газета. — 2006. — 31 янв.
 Кузин Е. Режиссёр Ульяна Шилкина: «Я никогда не воспринимала Остапа Бендера как просто мошенника» // Известия. — 2006. — 30 янв.